W Polsce 
 Kalnica – wieś w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Zagórz 
 Kalnica – wieś w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Cisna 
 Kalnica – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Brańsk

 Kalnica – gromada

 Kalnica – potok, dopływ Jedlicy
 Kalnica – potok, dopływ Śmieszki
 Kalnica – potok, dopływ Wetliny

 Inne
 Kalnica – część Kowna